Крилос (крилас) — підвищення для співаків та читців у храмах православної церкви та католицьких церков східного обряду

Топонім 
 Крилос — село Галицького району Івано-Франківської області.